Die Saison 2006/07 der slowenischen Eishockeyliga wurde mit acht Mannschaften ausgetragen. Titelverteidiger war der HK Jesenice, der in dieser Saison mit seiner Mannschaft erstmals an der österreichischen Eishockey-Liga teilnahm und daher nur mit einem Farmteam in der slowenischen Liga antrat. Jesenice erreichte das Finale jedoch nicht, neuer Meister wurde stattdessen der HDD Olimpija Ljubljana.

Modus 
Vor dem Beginn der nationalen slowenischen Meisterschaft wurde zum letzten Mal die länderübergreifende Interliga ausgetragen (siehe Interliga 2006/07), in deren A-Gruppe der ungarische Verein Alba Volán Székesfehérvár den Meistertitel gewann. Die zweite Leistungsstufe (Gruppe B) konnte das Farmteam aus Jesenice für sich entscheiden.

Die slowenische Meisterschaft wurde anschließend wieder in verkürzter Form ausgetragen. Einer einfachen Hin- und Rückrunde im Grunddurchgang (14 Spiele je Mannschaft) folgte eine Platzierungsrunde der besten vier Teams. Die beiden Gruppensieger trugen anschließend das Finale gegeneinander aus.

Hauptrunde

Zwischenrunde 

Die vier bestplatzierten Vereine der Hauptrunde spielten in einer doppelten Hin- und Rückrunde die endgültige Platzierung aus.

Finale 
In der Finalserie traten der in der Zwischenrunde erst- bzw. zweitplatzierte Verein gegeneinander an. Hier unterlag trotz des Auftaktsieges der HK BR Slavija in fünf Spielen dem HDD Olimpija Ljubljana, der damit seinen elften Meistertitel feiern konnte. Die Laibacher traten nach dieser Saison nur noch mit der Zweitmannschaft in der slowenischen Liga an, da sie seit der Saison 2007/08 an der Erste Bank Eishockey Liga teilnehmen.

 HDD Olimpija Ljubljana (1) – HK BR Slavija (2): 4:1 (2:4, 5:3, 6:1, 2:1, 4:3)

Statistiken

Beste Scorer 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/- = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett:  Turnierbestwert

Beste Torhüter 

Abkürzungen:  Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett:  Turnierbestwert

Kader des slowenischen Meisters

Quellen 

 
  auf slohokej.net

2006/07
Eishockeysaison 2006/07